De Zwarte Madonna (gebouw), een — inmiddels gesloopt — woongebouw in het centrum van Den Haag
De Zwarte Madonna (Zone Stad), de 57ste aflevering van vtm's politieserie Zone Stad
Een bepaald type afbeelding van de heilige Maria, zie Zwarte madonna